Серкл-Сіті (): Серкл-Сіті — невключена територія в штаті Аризона, США.
 Колумбус-Серкл (, «Площа Колумба») — одна з найвідоміших площ Мангеттена.

Див. також 
 Коло